Блюз-метал (англ. blues metal) — жанр популярной музыки, слияние блюз-рока и хеви-метала.

История 
В 1980-х годах такие исполнители, как Danzig начали объединять блюзовые мотивы с популярным тогда хеви-металом.

Rednecks - одни из пионеров жанра и просто отличный пример блюз-метала. 

Chickenfoot - еще одна группа, которая играет Блюз-метал. В их самой популярной песне Oh Yeah показывается отличное слияние Блюза и Хэви-метала. Помимо Блюз-метала, Chickenfoot играют Хард-н-хэви и Панк-рок.

Легендарный рок-музыкант Сэмми Хагар (который является вокалистом выше упомянутой Chickenfoot) тоже является известным Блюз-метал исполнителем. Он является одним из первопроходцев жанра.

Американская Хэви-метал группа Disturbed использовала слияние Хэви-метала, Хард рока и Блюз-рока в своем сборнике би-сайдов Lost Children.

Музыкальные инструменты 
Музыкальные инструменты в блюз-метале такие же, как и в классическом хеви-метале. То есть — электрогитара, бас-гитара и ударная установка.

Гармоническая последовательность 
Гармоническая последовательность такая же как и в блюзе — четыре такта играется на тонической гармонии, два такта на субдоминанте, два такта на тонике, два такта на доминанте, два такта на тонике. Это называется блюзовый квадрат